Stadsschouwburg (Stadttheater) bezeichnet mehrere Theater im niederländischsprachigen Raum

 Stadsschouwburg Amsterdam, Niederlande
 Stadsschouwburg Antwerpen, Belgien